«Соле́й Роя́ль» ( 'Королевское Солнце') — корабль французского ВМФ.

Постройка 
Заложен на верфях в Бресте в 1668 году. Строителем был корабельный мастер Лоран Хуба́к. Корабль был спущен на воду в 1669 году и вошёл в состав французского флота.

Конструкция 
По своим конструктивным особенностям «Soleil-Royal» представлял собой трёхмачтовый парусный линейный корабль. На 3 корабельных деках (палубах) судно несло 104 (позднее 110/112) пушки калибра от 4 до 36 фунтов.

Служба 

В течение многих лет после спуска корабль оставался без использования и стоял в гавани Бреста. «Soleil-Royal» был повторно вооружён в ходе войны 1688—1697 годов и переклассифицирован в 112-пушечный корабль. Soleil-Royal был хорошим парусником и художественное оформление его корпуса считалось одним из самых красивых и сложных из всех причудливых флагманских кораблей. Гальюнная (носовая) корабельная фигура в виде «солнца» была выбрана по настоянию Людовика XIV, как его личный символ.
 
Линейный корабль «Солей Рояль» участвовал в сражении при Бичи-Хед и в сражении при Барфлёре.

В сражении при Барфлёре (29 мая 1692 года) корабль был сильно повреждён, не мог возвратиться в Брест и высажен на мель у Шербура для ремонта, вместе с двумя другими кораблями.

В ночь со 2-го на 3 июня корабль «Солей Рояль» подвергся нападению английских брандеров и был сожжён. Из экипажа, состоявшего из 883 человек (по другим данным 850), спасся лишь один.

Примечания

Литература 
 
 

Парусные линейные корабли Французского королевского флота